Лавиринт има више значења:
 Лавиринт, грађевина у Кнососу, на острву Крит
 Лавиринт (квиз), квиз који се емитовао на РТС-у
 Лавиринт (филм из 1986), британско-амерички филм из 1986.
 Лавиринт (филм из 2002), српски филм из 2002.
 Лавиринт (кратки филм), југословенски кратки филм из 1961.
 Лавиринт — Немогуће бекство (филм), амерички научнофантастични трилер из 2014.
 Лавиринт — Бег кроз згариште, амерички научнофантастични  трилер из 2015.
 Лавиринт — Лек смрти, амерички научнофантастични  трилер из 2018.
 Лавиринт смрти, југословенско-западнонемачки вестерн из 1965.
 Лавиринт (ТВ серија), југословенска ТВ серија снимљена 2002.

Види још 
 Лавиринти страсти, мексичка теленовела, снимана током 1999. и 2000.